Pacitan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kabupaten Pacitan, kabupaten, Jawa Timur, 
 Kecamatan Pacitan, distrikt, Jawa Timur, 
 Kelurahan Pacitan, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar